Джеймс Ро́бинсон () — имя и фамилия следующих персоналий:
 Робинсон, Джеймс (1791—1857) — губернатор мексиканского (до вхождения в США) Техаса.
 Робинсон, Джеймс (1899—?) — североирландский футболист.
 Робинсон, Джеймс (род. 1935) — американский кинопродюсер.
 Робинсон, Джеймс (род. 1954) — американский легкоатлет.
 Робинсон, Джеймс (род. 1960) — британский экономист.
 Робинсон, Джеймс (род. 1963) — британский писатель.
 Робинсон, Джеймс (род. 1970) — американский баскетболист.
 Робинсон, Джеймс (род. 1982) — английский футболист.
 Робинсон, Джеймс (род. 1982) — игрок в американский футбол.
 Робинсон, Джеймс (род. 1994) — американский баскетболист.
 Робинсон, Джеймс (род. 1998) — игрок в американский футбол.